Веселовский сельский округ

Российская Федерация

Белгородская область 

 Веселовский сельский округ Красногвардейского района

Краснодарский край 

 Веселовский сельский округ Успенского района

Северная Осетия 

 Веселовский сельский округ Моздокского района

Казахстан

Акмолинская область 

 Веселовский сельский округ Сандыктауского района

Восточно-Казахстанская область 

 Веселовский сельский округ Глубоковского района